Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2018/19 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die österreichische Schachbundesliga der Frauen 2018/19 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 
Die beteiligten Vereine durften maximal 14 Spielerinnen sowie zusätzlich zwei Jugendspielerinnen melden, als einziger Verein nahm ASVÖ Pamhagen das maximale Kontingent in Anspruch. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Während die Spielgemeinschaft Steyr mit fünf eingesetzten Spielerinnen auskam (SC Extraherb WS setzte sogar nur vier Spielerinnen ein, zog aber die Mannschaft vorzeitig zurück), bestritten bei ASVÖ Pamhagen und dem SK DolomitenBank Lienz je neun Spielerinnen mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 74 Spielerinnen zum Einsatz, von denen zwölf keinen Wettkampf versäumten (darunter zwei Spielerinnen des SC Extraherb WS, die aufgrund des Rückzugs der Mannschaft nur zwei Wettkämpfe bestritten).

Punktbeste Spielerin war Laura Tarmastin (St. Veit) mit 6 Punkten aus 7 Partien. Marina Brunello (Schach ohne Grenzen) erreichte 5,5 Punkte aus 7 Partien, Maria Krassnitzer (St. Veit) und Nataša Richterová (Steyr) je 5 Punkte aus 7 Partien. Mit Laura Nagy (Steyr), Renata Kosc (Pamhagen), Helga Stangl (St. Veit), Teja Vidic (Baden), Andrea Schmidbauer und Sara Felberbauer (beide Extraherb WS) erreichten fünf Spielerinnen 100 %. Von diesen spielte Nagy drei Partien, Kocs und Vidić je zwei, Stangl, Schmidbauer und Felberbauer gewannen bei ihrem jeweils einzigen Einsatz kampflos.

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2018
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens fünf Partien
 grau hinterlegte Spielerinnen kamen nicht zum Einsatz

ASVÖ Pamhagen

Schach ohne Grenzen

SV "Monatsblatt" St. Veit an der Glan

SK Advisory Invest Baden

Mayrhofen/SK Zell/Zillertal

ASVÖ Wulkaprodersdorf

SV Chesshero Rapid Feffernitz

SK DolomitenBank Lienz

SG Steyr

SK Dornbirn

SC Extraherb WS

Anmerkungen 
 Eva Moser starb am 31. März 2019.
 Elena Köpke hieß bis zur Saison 2017/18 Elena Lewuschkina.
 Anna-Christina Ragger hieß bis zur Saison 2017/18 Anna-Christina Kopinits.
 Sarah Hoolt heißt seit der Saison 2019/20 Sarah Papp.
 Kampflose Siege (inklusive der Freilose) sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Aufstellungen und Ergebnisse bei chess-results.com

Liste (Schach)
Schach (Österreich)
Schach 2018
Schach 2019